Länsmansfiskartjärnarna är ett par tjärnar i Tärna socken, Lappland:

Länsmansfiskartjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728852-147160), sjö i Storumans kommun 
Länsmansfiskartjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728885-147123), sjö i Storumans kommun